Baranjski srednjoškolac bio je "list učenika i nastavnika" Srednjoškolskog centra Beli Manastir (kasnije Centra za usmjereno obrazovanje /CUO/ "Bratstvo-jedinstvo").

O listu 
Od 1972. do 1990. izdana 22 broja. Uređivala ga novinarska sekcija. Glavni i odgovorni urednici bili su: Stjepan Tomaš, prof. (1973-1977) i Nikola Živković, prof. (1977-1990). Izlazio u tiražu od 1.000 primjeraka, tiskan u belomanastirskom "Slovu" dvobojno, na formatu 35 x 25 cm, na 8 do 12 stranica. Tekstovi objavljivani latinicom, ćirilicom i na mađarskom jeziku. Izlazio povodom školskih praznika, uglavnom jedan do tri puta godišnje (1982, 1988. i 1989. nije izlazio), a glavne teme bile su vezane za život škole, od organizacije nastave, obilježavanja važnih datuma, sportskih aktivnosti učenika do tiskanja najuspješnijih učeničkih poetskih, proznih, likovnih i enigmatskih radova. Povremeno su svoje priloge objavljivali i neki od profesora i pedagoga. Od broja 16 iz 1981. pa sve do konca izlaženja urednik mađarskih tekstova bio je profesor Arpad Passa.

Sačuvani primjerci 
U Biblioteci Matice srpske (BMS) i Narodnoj biblioteci Srbije (NBS) sačuvani su sljedeći primjerci: 
 br. 1-3 (god. 1 : 1972/73) 
 4-5 (2 : 1973/74) 
 6-8 (3 : 1975/76) 
 9-10 (4 : 1977) 
 15 (7 : 1980) 
 16 (1981) 
 17 (1983) 
 18 (1984) 
 19 (1985) 
 20 (1986) 
 21 (1987) 
 22 (1990) 
U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici (NSK) sačuvani su sljedeći primjerci: 
 God. 1 (1972)-(1990). (nž)

 Baranjski leksikon
 Hrvatske lokalne novine
 Dječji i školski časopisi